XER steht für:
 Bahnhof Strasbourg-Ville (IATA-Code)

xer steht für:
 Xerénte (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Zentral-Gruppe der Ge-Sprachen

Abkürzung